Маренго има више значења:
 Округ Маренго (Алабама)
 Маренго (Висконсин)
 Маренго (Ајова)
 Маренго (Илиноис)
 Маренго (Индијана)
 Маренго (Охајо)